Der Hammerwurf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 wurde am 28. und 30. August 2007 im Nagai-Stadion der japanischen Stadt Osaka ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die Deutsche Betty Heidler. Silber ging an die dreifache Weltmeisterin (2001/2003/2005) und Olympiazweite von 2004 Yipsi Moreno aus Kuba. Die chinesische Asienmeisterin von 2005 Zhang Wenxiu gewann die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Doping 
Die zunächst zehntplatzierte Russin Gulfija Chanafejewa wurde kurz vor den Olympischen Spielen 2008 nach der Auswertung von Nachtests mit positiven Resultaten zusammen mit sechs weiteren russischen Athleten für zwei Jahre gesperrt. Ihr Resultat bei diesen Weltmeisterschaften wurde annulliert.

Besondere Benachteiligungen erlitt in erster Linie die Slowakin Martina Danišová. Sie lag nach der Qualifikation im Endresultat nach Disqualifikation der gedopten Russin auf dem zwölften Platz und hätte somit am Finale teilnehmen können.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Vierzig Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 71,00 m. Fünf Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sieben nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 68,65 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 
28. August 2007, 10:00 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Hammerwerferinnen:

Gruppe B 
28. August 2007, 11:25 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Hammerwerferinnen:

Finale 
30. August 2007, 19:30 Uhr

Video 
 German upstart Heidler wins hammer throw, auf youtube.com, abgerufen am 11. November 2020

Weblinks 
 11th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 11. November 2020
 Women Hammer ThrowAthletics XI World Championship 2007 Osaka (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 11. November 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Hammer Throw, Osaka 2007, S. 344 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 11. November 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hammerwurf der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Osaka